Haarlemmerpoort (Amsterdam);
Willemspoort ('s-Hertogenbosch).